Карл Трауготт Байльшмид (; 1793—1848) — немецкий ботаник.

Биография 
Карл Трауготт Байльшмид родился 19 октября 1793 года в городе Лангенёльс в Силезии (ныне — Ольшина, Польша). Родители Карла умерли, когда ему не было трёх лет, он воспитывался дедушкой и тётей. В 1803 году он был зачислен в школу для сирот в Бунцлау (ныне — Болеславец). С 1807 года работал ассистентом аптекаря Зайбольда в городе Бойтен (ныне — Бытом). В 1814 году отправился в Бреслау (Вроцлав) для изучения флоры этого региона. В 1819 году Байльшмид переехал в Берлин, где также работал в аптеке и посещал различные лекции по ботанике. В 1820 году поступил в Боннский университет, где изучал ботанику под руководством К. Г. Д. Неса. С 1822 года Карл Трауготт работал в аптеке в Олау (Олава).

В 1837 году Байльшмид получил почётную степень доктора наук Университета Бреслау, в 1838 году был избран членом Леопольдины.

6 мая 1848 года Карл Трауготт Байльшмид умер от туберкулёза.

Байльшмид — переводчик нескольких важных ботанических работ на немецкий язык. Он переводил труды Дж. Линдли, Ю. Э. Викстрёма и других.

Некоторые научные работы 
 Beilschmied, C.T. (1831). Pflanzengeographie. 201 p.

Роды растений, названные в честь К. Т. Байльшмида

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Бриологи
Члены Леопольдины
Ботаники XIX века